Królikowska ist der Familienname folgender Personen:
 Małgorzata Królikowska-Sołtan (1956– ), polnische Astronomin
 Małgorzata Ostrowska-Królikowska (1964– ), polnische Schauspielerin